Denumirea de Topolnița se poate referi la una din următoarele localități din Bulgaria:

 Topolnița, un sat în comuna Petrici, regiunea Blagoevgrad;
 Topolnița, un sat în comuna Dupnița, regiunea Kiustendil.